AC bzw. A.C., A. C., oder a. c. steht als Abkürzung für:

 Allgemeiner Convent, Mitgliederversammlung bei Studentenverbindungen; siehe Convent
 America’s Cup, Segelwettbewerb
 Animal Crossing, Videospielreihe von Nintendo
 Ante Christum natum, Zeit vor der Geburt Jesu
 Apologie der Confessio Augustana
 Appellation d’Origine Contrôlée, Weinklassifikation in Frankreich
 , Kopie eines Objekts für den Künstler oder Herausgeber, siehe Auflage einer Reproduktion
 Assassin’s Creed, Videospielreihe von Ubisoft
 Assessment-Center
 Automobilclub
 Companion of the Order of Australia, siehe Order of Australia

Juristische Personen:
 A. Cação Automóveis, ehemaliger portugiesischer Automobilhersteller
 AC Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 AC Cars Limited, ehemaliger Automobilhersteller aus Malta
 AC Automotive, deutscher Automobilhersteller
 ACDelco, US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Academischer Club zu Hamburg, Zusammenschluss von Kösener Corpsstudenten in Hamburg
 Action Congress, nigerianische Partei
 Aeroclub
 Air Canada, kanadische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Aluminium Cast, siehe Aluminiumgusslegierung

Technik:
 Access Concentrator, Breitband-Zugangsserver
 Adult Contemporary, weit verbreitetes Radioformat
  bzw. , engl. für Klimaanlage
 , engl. ugs. für Luftkühlung, insbesondere Kühlung (Verbrennungsmotor)
  („alles löschen“) beim Taschenrechner
 Alternating Current, engl. Bezeichnung für Wechselstrom, wird auch für Wechselspannung verwendet
 ,  für eine Telefonkonferenz
 Chevrolet AC, PKW-Modell aus dem Jahr 1929

Naturwissenschaften:
 AC (Komplexitätsklasse) in der theoretischen Informatik
 Adenylylcyclasen, Typ an die Zellmembran gebundener Enzyme
 aerodynamic center, Neutralpunkt (Strömungslehre)
 Affinity chromatography (engl.) = Affinitätschromatographie
 Anorganische Chemie
 , engl. Begriff aus der Mengenlehre, siehe Auswahlaxiom

Orte, Einrichtungen:
 Acre (Bundesstaat) in Brasilien
 Advisory Council on Youth, ist ein nichtstaatliches Entscheidungsgremium von jungen Menschen im Europarat.
 Atlantic City (New Jersey), Stadt in den USA
 , kurz: Atlantic College, eine internationale/-s Schule/Internat in Süd-Wales, GB

AC steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz.-Kennzeichen in:
 Deutschland: Städteregion Aachen
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Halden (Norwegen) in der Provinz Østfold
 Schweden: Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen für Algerien
 Serbien: Aleksandrovac
 Ukraine: Oblast Wolyn

A.C. steht für:
  in der englischen Urteilssammlung The Law Reports

A/C steht für:
  bzw. , engl. für Klimaanlage
 , engl. für Luftfahrzeug
 Alternating Current, engl. Bezeichnung für Wechselstrom, wird auch für Wechselspannung verwendet

Ac steht für:
 Acetylgruppe in der organischen Chemie (vgl. auch Essigsäure (HOAc))
 Acidum, lateinisch für Säure
 Actinium, chemisches Element
 Altocumulus, Wolkenform in der Meteorologie

a-C steht für:
 Wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschicht, siehe Kohlenstoffschicht

ac, .ac steht für:
 .ac, die Top-Level-Domain von Ascension
 alicyclisch, siehe Alicyclische Verbindungen
 anticlinal, senkrecht zur Oberfläche, siehe Zellteilung

ac. steht für:
 Acre, anglo-amerikanische Flächeneinheit

a. c. steht für:
 anni currentis, lateinisch für „laufenden Jahres“, siehe Liste lateinischer Abkürzungen

a/c bzw. ℀ steht für:
 akonto, Zahlung an

Siehe auch:

Abkürzung